Urolepis är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1846. Urolepis ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Urolepis